Reino de Granada puede referirse a:

 Taifa de Granada, taifa andalusí controlada por la dinastía zirí desde 1013 hasta 1090.
 Reino nazarí de Granada, reino andalusí controlado por la dinastía nazarí desde 1238 hasta 1492.
 Reino de Granada, jurisdicción territorial de la corona de Castilla desde el siglo XV hasta 1833.
 Nuevo Reino de Granada, nombre dado a las provincias americanas bajo jurisdicción de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá entre 1550 y 1717.